Life, ou LIFE, signifie « vie » en anglais et désigne notamment :

Média papier 

 , autobiographie de Keith Richards publié le  ;
 , magazine américain hebdomadaire de 1883 à 1972.
 Life, manga de Keiko Suenobu

Télévision

Épisode 

 , titre original d’Un nouvel espoir,  de la  saison de la série télévisée Stargate Universe.

Série télévisée 

 , série télévisée diffusée du  au  sur  ;
 Life, série télévisée diffusée du  au  sur Fuji Television ;
 , série télévisée diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 The Life, film américain de  sorti en 2002 ;
 , film canadien de Lynne Stopkewich sorti en 2004 ;
 , film jamais monté de  sorti en 1915 ;
 , drame muet britannique d' sorti en  ;
 , titre anglais de La Vie, film chinois de  sorti en 1984 ;
 , film australien de  sorti en 1996 ;
 , titre original de Perpète, comédie américaine de  sorti le  ;
 , court métrage d'animation de Mo Willems sorti en 1999 ;
 , film expérimental canadien de  sorti le  ;
 , film documentaire belgo-camerounais de Patrick Epapè sorti en 2010 ;
 , film dramatique biographique britannique d' sorti le  ;
 Life : Origine inconnue, film de science-fiction américain réalisé par Daniel Espinosa sorti le .
 , série britannique réalisée par Kate Hewitt, 2020

Musique

Chanson 

 , chanson de Napalm Death présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Hinder présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Martina McBride présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Lil Mama présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'...And You Will Know Us by the Trail of Dead présente sur l'album So Divided sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Des'ree présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Devin Townsend présente sur l'album Ocean Machine: Biomech sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Elvis Presley sorti en  ;
 , chanson d'Haddaway présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Inna Modja présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Our Lady Peace présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Rick Nelson présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Royce da 5'9" présente sur l'album Rock City (Version 2.0) sorti le  ;
 , chanson de Toše Proeski présente sur l'album  sorti en 2004 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 LIFE, chanson de , sortie en 2017.

Album 

 , album sorti le , bande son de Perpète ;
 , album de  sorti le  ;
 , EP de  sorti le  ;
 , album d'Adagio sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Life, album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Talisman sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Autres 

  (l'instrument financier pour l'Environnement), programme européen destiné à financer la conservation de la nature ;
 , ancienne écurie de sport automobile italienne ;
  peut aussi désigner le Jeu de la vie, automate cellulaire imaginé par John Horton Conway en 1970 ;
 , voiture japonaise de Honda ;
 Life, une organisation non gouvernementale française créée en 2009, ayant pour but d'aider des populations défavorisées à accéder à l'eau, la nourriture et l'éducation ;
 , marché à terme britannique ;
 LiFE, un équipement culturel situé à Saint-Nazaire en France.

 Large Interferometer For Exoplanets

Homonymie de titre

da:Liv (flertydig)
nn:Liv
no:Liv (andre betydninger)